Akihito — род лучепёрых рыб из семейства Oxudercidae. Род назван в честь японского императора Акихито, известного своим интересом к ихтиологии и автора нескольких десятков научных публикаций. Максимальная длина тела от 4,1 до 6 см.

Распространение 
Океания, Вануату. Ручьи и мелкие водоёмы; окрестные морские прибрежные воды.

Классификация 
В составе рода выделяют два вида:

См. также 
 Exyrias akihito

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Akihito на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 Akihito на сайте Biolib.cz

Оксудерковые
Акихито